Кена́н Карама́н (; 5 марта 1994, Штутгарт) — турецкий и немецкий футболист, нападающий немецкого клуба «Шальке 04» и сборной Турции.

Карьера

Клубная 
В Бундеслиге Кенан дебютировал 2 марта 2014 года в матче против «Вольфсбурга», всего в сезоне 2013/14 провёл за «Хоффенхайм» 5 встреч в «элите» немецкого футбола.

Перед сезоном 2014/15 перешёл в «Ганновер 96», подписав контракт с клубом до 30 июня 2017 года. 

1 июля 2018 года в качестве свободного агента перешел в клуб «Фортуна» Дюссельдорф, подписав контракт до 2021 года.

15 июля 2021 года, в качестве свободного агента, присоединился к турецкому клубу «Бешикташ». Контракт был подписан до 30 июня 2024 года. 6 января 2022 года выиграл Суперкубок Турции в составе «чёрных орлов». После сезона 2021-22 контракт с «Бешикташем» был разорван.

1 сентября на правах свободного агента присоединился к «Шальке 04». Контракт с "Горняками" был подписан до 30 июня 2025 года.

В сборных 
С 2012 года выступал за юношеские и молодёжные сборные Турции.

9 ноября 2017 года дебютировал за основную сборную Турции в товарищеском матче против Румынии. Матч закончился поражением команды Кенана, на поле он провёл 26 минут. Первый гол забил 30 мая 2019 года в товарищеском матче против сборной Греции.

Примечания 

Футболисты Германии
Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Хоффенхайм II»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф